Il Fischer Grand Prix 1985 è stato un torneo di tennis giocato sintetico indoor del Wiener Stadthalle di Vienna in Austria. È stata l'11ª edizione del torneo che fa parte del Nabisco Grand Prix 1985. Il torneo si è giocato dal 18 al 25 novembre 1985.

Campioni

Singolare maschile

 Jan Gunnarsson ha battuto in finale  Libor Pimek 6–7, 6–2, 6–4, 1–6, 7–5

Doppio maschile

 Mike De Palmer /  Gary Donnelly hanno battuto in finale  Sergio Casal /  Emilio Sánchez 6–4, 6–3

Collegamenti esterni